La línea 4DR es una línea de carácter suburbana que une la Terminal Baltasar Brum con Canelón Chico o Santa Isabel. Es operada por la empresa COETC y pertenece al STM desde el 2020, con motivo de la implementación del 2.0. al sistema.

Creación 
Esta línea se creó desde sus inicios para la cooperativa CODET, siendo nombrada 4D rojo. CODET la operó hasta el año 2007, año en el que se realizó una reestructura en el transporte suburbano y debido a las complicaciones que dicha cooperativa atravesaba, fue cesada de sus actividades y sus líneas, incluyendo esta, pasaron a manos de la cooperativa COETC, quien la opera hasta el presente, pasando a llamarse 4DR. En el año 2016 esta línea (a diferencia de la 4D y las demás suburbanas) tuvo una modificación significativa, cambiando su ruta habitual debido a algunas propuestas realizadas por parte de COETC, una de ellas tuvo éxito y la 4DR pasa a realizar ruta por los barrios Reus y Goes. En el año 2019 se realiza una nueva modificación en su ruta, pasando por las avenidas Gral Venancio Flores y José Batlle y Ordóñez (ex propios).

Referencias 

http://www.coetc.com/horariosv2.htm

Líneas de ómnibus suburbanas de Montevideo
Las Piedras (Canelones)